ВСУ може да се отнася за:

 ВСУ „Черноризец Храбър“, университет във Варна
 ВСУ „Любен Каравелов“, висше строително училище в София
 Вспомагателна силова установка, турбогенератор на авиационен двигател